Жермена Крулль (; , , тогда , теперь Польша — , ) — немецкий фотограф, работала в разных странах Европы, Азии и Африки.

Биография 
Родилась в прусской провинции Позен. Провела детство во Франции, Италии, Швейцарии, Австрии, в 1912 году семья обосновалась в Баварии. Училась в Мюнхенской государственной академии фотоискусства (1915—1918). В ходе революционных выступлений в Баварии (см. Баварская Советская республика) несколько раз попадала в полицию. В 1920—1921 годах побывала в советской России, за «контрреволюционные высказывания» в связи с подавлением Кронштадтского восстания была арестована и выслана из страны.

Познакомившись с голландским кинорежиссёром и коммунистом Йорисом Ивенсом в 1923 году, она переехала в Амстердам в 1925 году. В 1926 году Ивенс и Крулль заключили брак по расчету чтобы художница могла иметь голландский паспорт и создавать «видимость респектабельности в браке, не жертвуя своей автономией».

В Париже между 1926 и 1928 годами Крулль подружилась с Соней Делоне, Эли Лотаром, Андре Мальро, Колетт, Жаном Кокто, Андре Жидом и другими; её работа на заказ состояла из модной фотографии, ню и портретов.

Крулль снимает 64 черно-белые фотографии для сборника своих работ в Париже, Марселе и Голландии примерно в тот же период, когда Ивенс работает над фильмом «Мост» в Роттердаме, и оба художника, возможно, повлияли друг на друга. Предметы съемки варьируются от мостов, зданий (например, Эйфелева башня) и кораблей до велосипедных колес. Многие из фотографий были сделаны с невероятно выразительных ракурсов, и в целом, снимки Крулль сравнивали с работами Ласло Мохой-Надя и Александра Родченко. В 1999—2004 годах данный сборник был выбран в качестве одной из самых важных фотокниг в истории.

К 1928 году Крулль считалась одним из лучших фотографов Парижа наряду с Андре Кертесом и Ман Рэем. В период с 1928 по 1933 год её фотографические работы состояли в основном из фотожурналистики, например, фотографий для французского журнала Vu.

После 1935 года работала в Монако, Бразилии, Экваториальной Африке, Франции и Алжире. Во время высадки союзников в Провансе в августе 1944 года, Крулль сопровождает 6-ю группу армий Соединенных Штатов и Франции и следует за войсками до конца войны. В ходе битвы за Эльзас она участвовала в освобождении концлагеря Нацвейлер-Штрутгоф. Её фотографии появляются в книге «Битва за Эльзас», сопровождаемые текстом Вайяна Роже.

С 1945 года два десятилетия жила в Таиланде. В 1966 году вернулась в Париж. В 1967 году при поддержке Андре Мальро открылась большая ретроспективная выставка Крулль во дворце Шайо.

В 1999—2000 годах выставка Жермена Крулль — фотограф современной эпохи была показана в музеях Эссена, Мюнхена, Сан-Франциско, Роттердама, Парижа.

Творчество 
Крулль начинала в рамках пикториализма, в дальнейшем сблизилась с интернациональным художественным авангардом, близка к Баухаусу, советским конструктивистам (Александр Родченко), французскому сюрреализму (серии Металл, 1928, 100хПариж, 1929, Этюды обнаженной натуры, 1931). Её ближайшими коллегами и сподвижниками были Брассай, Ман Рэй, Андре Кертес, Ласло Мохой-Надь, Флоранс Анри.

Литература 
 MacOrlan P. Germaine Krull. — : Gallimard, 1931.
 Sichel K. Germaine Krull: photographer of modernity. — Cambridge: MIT Press, 1999.
 Bertolotti, Alessandro. Books of Nudes. — : Abrams, 2007. ISBN 9780810994447.

Ссылки 
 
 Статья с фотографиями
 На сайте IMDB

Примечания 

Фотографы-сюрреалисты